Dermatom steht für:

 Dermatom (Anatomie), Hautareal, das von einem Spinalnerven innerviert wird
 Dermatom (Instrument), Schneidinstrument zur Gewinnung gleichmäßig dicker Hautlappen
 Hauttumor